Asterix og hans gæve gallere er titlen på:

 Asterix og hans gæve gallere (tegneserie) – den første tegneserie i Asterix-serien
 Asterix og hans gæve gallere (tegnefilm) – den første tegnefilm om Asterix